Jacek Mąka (ur. 1959) – polski aktor 
 Jacek Mąka (ur. 1967) – podpułkownik polskich służb specjalnych, wiceszef ABW